Olena Buryak ( Mykolaiv, 8 de febrero de 1988) es una remera ucraniana.

Trayectoria 
Compitió en los Juegos Olímpicos de 2012 en el doble scull de su país junto a Hanna Kravchenko. También formó parte del equipo ucraniano de cuatro scull en los Juegos Olímpicos de 2016 junto a Daryna Verkhohliad, Anastasiia Kozhenkova y Yevheniya Nimchenko. 

En el Campeonato Mundial de Remo de 2010 disputó el cuatro scull, finalizando en segundo lugar junto a Kozhenkova, Kateryna Tarasenko y Yana Dementieva.

A nivel de clubes rema para el Spartak Kiev.

Remo indoor 
En febrero de 2015, durante el Campeonato de Europa de Remo Indoor, celebrado en Polonia, batió el récord del mundo en la distancia de 2000 metros con un tiempo de 6:25,0. También ha ganado en tres ocasiones el Campeonato Mundial de Remo Indoor (2018, 2019 y 2020) y los CRASH-B Sprints en 2013 y 2017.

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en World Rowing 

Remeros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Remeros en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
Deportistas de Ucrania en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
Deportistas de Ucrania en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Deportistas en los Juegos Mundiales de 2017
Nacidos en Mykolaiv